Kwas pikrynowy (2,4,6-trinitrofenol) – materiał wybuchowy
 Towarzystwo Naukowe Płockie
 Towarzystwo Naukowe Prakseologii